Василий Петрович Фёдоров:
 Фёдоров, Василий Петрович (1891—1974) — генерал-майор, командир 21-й гвардейской и 28-й стрелковых дивизий.
 Фёдоров, Василий Петрович (1898—1955) — советский инженер, конструктор гидрогенераторов, дважды лауреат Сталинской премии.
 Фёдоров, Василий Петрович (1915—?) — советский хоккеист.